Lista miejsc w świecie Half-Life.

Aperture Science Enrichment Center 
Aperture Science Enrichment Center (ang. Centrum wzbogacania Aperture Science) – fikcyjny główny obiekt badawczy i siedziba instytucji Aperture Science Laboratories, który konkurował z Black Mesa. Znajduje się w większości pod ziemią. W budynku rozgrywa się cała akcja gry Portal z 2007 roku oraz Portal 2 z 2011 roku.

Black Mesa Research Facility 
Black Mesa (pełna nazwa Black Mesa Research Facility) – fikcyjny kompleks badawczy położony w nieokreślonym miejscu pustyni Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Black Mesa jest głównym miejscem akcji gry Half-Life i większości jej dodatków. Na początku pierwszej części gry następuje kaskada rezonansowa po której stworzenia z Xen wchodzą do kompleksu i zabijają naukowców.

City 17 
City 17 (ang. Miasto 17) – fikcyjne miasto z Half-Life 2. W środku miasta znajduje się Cytadela. W Episode One – strefa bitwy między Kombinatem a ruchem oporu, w Episode Two zniszczone po eksplozji Cytadeli.

Cytadela 
Cytadela (ang. The Citadel) – fikcyjna budowla Kombinatu występująca w  Half-Life 2 i Half-Life 2: Episode One. Cytadele są wielkimi strukturami, z których Kombinat rządzi światem. Jedna z nich zlokalizowana jest w City 17, przypominając masywny, metaliczny i nieposiadający szczególnych cech drapacz chmur.

Cytadela City 17 jest w dużej części zmechanizowana. Wiele jej części jest ruchomych, co pozwala na wysyłanie do akcji dużych ilości jednostek powietrznych, jak skanery, czy helikoptery szturmowe.

Nova Prospekt 
Nova Prospekt – fikcyjne więzienie o zaostrzonym rygorze w Half-Life 2 z którego Gordon Freeman i Alyx Vance uwalniają Eliego Vance. Wykorzystywane przez Kombinat do przemiany ludzi w stalkery.

Ravenholm 
Ravenholm – fikcyjne miasto z Half-Life 2. Zostało zaatakowane przez Kombinat. Ataku dokonano za pomocą kapsuł/rakiet wypełnionych istotami zwanymi „headcrabami”, które zainfekowały mieszkańców zamieniając ich w zombie. Jedynym ocalałym pozostał ojciec Grigori, który ze względu na swoje usposobienie może sprawiać wrażenie osoby chorej psychicznie.

Wybrzeże 
Wybrzeże (ang. The Coast) – fikcyjna lokacja w Half-Life 2, znajdująca się między City 17 a Nova Prospekt. Jej piaski zamieszkują stworzenia zwane mrówkolwami nastawione wrogo do ludzi. Teren jest skrajnie niebezpieczny dla ludzi poruszających się pieszo.

Xen 
Xen – świat stanowiący „most” międzywymiarowy między różnymi światami w grze Half-Life i jej dodatkach, jak również w drugiej części gry, Half-Life 2. Xen jest czasem określane jako „graniczny świat”.

Half-Life
Half-Life
Half-Life